Crawford River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Crawford River (Glenelg River), Nebenfluss des Glenelg River in Victoria
 Crawford River (New South Wales)

in Kanada:
 Crawford River (Nat River), Nebenfluss des Nat River in Ontario